Die 3. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1983 Women's World Open Squash Championship) fand vom 15. bis 30. Oktober 1983 in Perth, Australien, statt. Im direkten Anschluss fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Mannschaften statt.

Wie bereits 1981 trafen im Finale Rhonda Thorne und Vicki Cardwell aufeinander. Die Titelverteidigerin Thorne blieb in diesem Jahr allerdings chancenlos, Cardwell gewann die Partie deutlich mit 9:1, 9:3 und 9:4.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1983
Sportveranstaltung in Perth
Squashturnier 1983
Squashturnier in Australien
Frauensquashturnier